Slant 6 были девичьей панк-рок-группой из Вашингтона, США.

История 
Группа состояла из Кристины Билотт (, гитара, вокал), Майры Пауэр (, бас, вокал) и Мардж Маршал (, барабаны и труба); они собрались в июле 1992 года, вскоре после распада группы Autoclave, в которой играла Билотт. Группа названа в честь шестицилиндрового двигателя, который производился в 1960—1970-е фирмой Dodge для Chrysler Motor Company.

Slant 6 тесно сотрудничали с участниками Nation of Ulysses в ряде записей, а также модных показах и серии перформанс-вечеринок под названием Famous Monsters. Группой был также снят короткометражный фильм «Inzombia», который послужил вдохновением для название заглавного трека их второго LP.

Slant 6 записывались и выпускались на лейбле Dischord и несколько раз были в туре по США и один раз в туре по Англии. Группа снялась в культовом субкультурном молодёжном фильме 1994 «Half-cocked». Распались в ноябре 1995 года, сыграв последний концерт вместе с Fugazi.

Дискография

Студийные альбомы и EP 
 1993 — What Kind of Monster Are You EP (Dischord Records)
 1994 — Soda Pop-Rip Off (Dischord)
 1995 — Inzombia (Dischord)

Синглы 
 1995 — «We’re Having A Baby/ This Is… Young Vulgarians» — сплит-сингл с The Make-Up (Time Bomb Records)

Сборники 
 1993 — «Alien Movie Stars» на Julep, Yoyo Recordings
 1993 -«Nights X 9» на Stars Kill Rock, Kill Rock Stars
 1995 — «Time Expired» на Half-Cocked Soundtrack, Matador Records
 2002 — «What Kind of Monster Are You?» and «Are You Human?» на 20 Years of Dischord, Dischord Records

Примечания

Ссылки 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1995 году
Исполнители Dischord Record
Панк-рок-группы США
Музыкальные коллективы в жанре Riot grrrl
Рок-группы из Вашингтона